Maternus (lateinisch „mütterlich, von der Mutter abstammend“) steht für:

 Maternus-Kliniken, Seniorenheim- und Klinikbetreiber aus Berlin

Personen der Antike:
 Maternus († um 328), erster geschichtlich bezeugter Bischof von Köln; auch Bischof von Trier
 Iulius Firmicus Maternus (4. Jh.), Senator und Schriftsteller
 Iulius Maternus (vereinzelt auch Iulianus Maternus; 1. Jh.), römischer Händler 
 Lucius Pomponius Maternus, römischer Suffektkonsul (97)
 Maternus Cynegius († 388), Prätorianerpräfekt und Konsul

 Maternus (Usurpator) († 187), römischer Usurpator
 Nammius Maternus, römischer Offizier (Kaiserzeit)
 Quintus Florius Maternus, römischer Offizier (Kaiserzeit)
 Publicius Maternus, römischer Offizier (Kaiserzeit)
 Titus Calestrius Tiro Iulius Maternus, römischer Statthalter
 Triarius Maternus (2./3. Jh.), Politiker und Senator

Personen der Neuzeit:
 Maternus Steyndorffer (um 1517–um 1547), humanistischer Dichter
 Georg Christian Maternus de Cilano (1696–1773), Stadtphysikus, Bibliothekar und Justizrat in Altona
 Ria Maternus (1914–2001), deutsche Gastwirtin
 Maternus Bere, Milizionär und Kriegsverbrecher aus Osttimor

Siehe auch:
 Maternuskirche